Joseph Emile Mouawad – maronicki duchowny
 Wajdi Mouawad – kanadyjski pisarz, aktor i reżyser